Le salaire moyen par pays est peu représentatif comparé au salaire médian par pays.

(Exemple : si neuf personnes ont  par jour et une dixième  par jour, leur salaire moyen est de , alors que leur salaire médian est de .)

Le salaire moyen par pays est calculé en rapportant la masse salariale (cumul des rémunérations brutes des salariés) versée chaque trimestre à l'effectif moyen.

Salaire mensuel moyen

Salaire mensuel moyen en parité de pouvoir d'achat 
Salaire mensuel moyen brut en PPA US$ 
(Egalise les niveaux de vie). UNECE, OCDE valeurs de 2011, 2012 à prix courants respectivement. OIT valeurs de 2012 à prix constants de 2005.

Statistiques nationales officielles 
Cette liste des salaires  brut,  net (après impôts) des pays provient de divers fournisseurs officiels de données. La distribution des salaires est asymétrique vers la droite, la plupart des gens gagnent moins que le salaire mensuel moyen. Ces chiffres bruts seront diminués après impôts. Sur les marchés les moins développés, les revenus réels peuvent dépasser ceux énumérés dans le tableau en raison de l'existence d'une économie parallèle.

Articles connexes 
Produit intérieur brut par habitant
Organisation de coopération et de développement économiques
Salaire complet

Références 

Liste de pays
Liste en rapport avec l'économie
Salaire et rémunération